Нао — многозначный термин:

 Неф (судно) — деревянное торговое и военно-транспортное судно X—XVI веков.
 Каракка (по-португальски называвшееся «нао» или «нау») — большое океанское парусное судно XV—XVI веков.
 Нао (мыс) — мыс в Испании.
 Нао () — персонаж романа Ж. Рони-старшего «Борьба за огонь» и его экранизации.

См. также 
 НАО